Harg (Norrtälje), een plaats in de gemeente Norrtälje in het Zweedse landschap Uppland.
 Harg (Östhammar), een plaats in de gemeente Östhammar in het Zweedse landschap Uppland